SMG poate fi:

 Statul Major General
 Stație de măsurare gaze. Exemplu: SMG Isaccea, SMG Medieșu Aurit, SMG Giurgiu